Запорная:

Запорная (приток Ларьёгана) — река в Томской области.
Запорная (приток Махни) — река в Томской области.
Запорная (приток Нюрольки) — река в Томской области.
Запорная (река, впадает в озеро Тухэмтор) — река в Томской области.